Мари́я Ростисла́вовна Капни́ст, урождённая Мариэтта Ростиславовна Капни́ст-Серко́ (, Санкт-Петербург — 25 октября 1993, Киев) — советская и украинская актриса. Заслуженная артистка Украинской ССР (1988).

Биография 

Происходила из старинного дворянского рода. Родилась 22 марта 1913 года в Санкт-Петербурге в семье графа Ростислава Ростиславича Капниста-старшего (1875—1921), прямого потомка В. П. Капниста и Анастасии Дмитриевны Байдак (1882—1930), прапраправнучки атамана Ивана Серко. Мариэтта была пятым последним ребёнком в семье и второй дочерью — у неё были старшие сестра Елизавета (род. в 1906 г.) и братья Василий (род. в 1907 г.), Григорий (род. в 1908 г.) и Андрей (род. в 1910 г.). До семи лет Мариэтта жила в Петербурге в семейном особняке на Английской набережной. После Октябрьской революции семья переехала в Судак на Белый Юг, где в 1921 году Ростислава расстреляли как «врангелевца». В тот же год скончалась Елизавета, в 1926 году умер Василий, а Андрей после казни отца был вывезен в эмиграцию и его дальнейшая судьба осталась неизвестной. Вскоре их дом в Судаке был разрушен, и оставшимся в живых членам семьи пришлось скрываться. Крымские татары, чтившие память графа Капниста, помогли её матери и ей бежать из Судака в их национальной одежде.

В 16 лет Капнист попала в Ленинград, где год спустя была принята в Театральную студию Юрия Юрьева при Ленинградском драматическом театре имени А. С. Пушкина, а после её закрытия — в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Педагоги обещали ей большое будущее, разрешали выходить в массовках на профессиональной сцене. Но уже в 1934 году по причине дворянского происхождения Капнист была исключена из института с запретом жить в Ленинграде. Окончила Киевский финансово-экономический техникум. Работала бухгалтером в Киеве, затем в Батуми.

27 августа 1941 года Капнист была арестована, 6 июня 1942 года приговорена Особым совещанием к 8 годам исправительно-трудовых лагерей по статье 58-1-а «шпионаж в пользу иностранных разведок во время войны». Первый срок отбывала в Карлаге в одном бараке с Анной Тимирёвой, с которой дружила до конца её жизни. Затем, до 1950 года в Степлаге, где работала вместе с Татьяной Окуневской. В 1949 году в тюремной больнице Степлага она родила дочь Радиславу, от польского инженера Яна Волконского, который позже был расстрелян (Капнист назвала дочь в честь одной из героинь рассказа Максима Горького «Макар Чудра»). Освободившись, жила на поселении в Казачинском районе Красноярского края. Когда Радиславе было два года, её забрали у матери и поместили в Есауловский детдом в Красноярском крае. 11 октября 1951 года Капнист была арестована повторно, 26 декабря 1951 года Красноярским крайсудом по обвинению в антисоветской агитации приговорена к 10 годам заключения Под давлением суда призналась, что её имя не Мариэтта, а Мария, и далее была осуждена как Мария.

В заключении она познакомилась с Валентиной Ивановной Базавлук, которой предстояло выйти на свободу раньше, поэтому Капнист попросила её разыскать дочь. Базавлук сумела разыскать Радиславу и добилась её перевода в детдом в Харькове, где она сама жила. Затем она сумела пробиться на приём к Анастасу Микояну и в итоге добилась того, что в 1956 году Капнист была, наконец, освобождена (изначально её срок должен был закончиться в 1963 году). В 1958 году она была полностью реабилитирована, и все приговоры в отношении неё были отменены в связи с «отсутствием состава преступления». Воссоединиться с дочерью у Капнист не получилось — она не могла забрать Радиславу из детдома, потому что не имела постоянной работы, а годы заключения сильно подорвали её здоровье. Сама Радислава не смогла признать мать в силу своего возраста, так как успела привязаться к Базавлук. В конечном итоге Базавлук удочерила Радиславу, но оставила ей прежнюю фамилию (когда Радиславу поместили в детдом, ей дали другую фамилию, но Базавлук, разыскав девочку, добилась того, чтобы ей вернули фамилию Капнист). Отношения матери и дочери стали налаживаться, только когда Радислава стала подростком.

После освобождения Капнист поселилась в Киеве, где работала массажистом и дворником. В 1958 году после ряда мытарств ей удалось получить роль игуменьи в фильме «Таврия» молодого режиссёра Юрия Лысенко. Успех этой дебютной работы обратил на неё внимание многих режиссёров киностудии имени Довженко, где Капнист в дальнейшем активно снималась. Получила известность своими характерными образами — графинь, дам, загадочных старух, ведьм, цыганок и чародеек.

Из-за работы в заключении под землёй у Капнист развилась клаустрофобия, из-за чего она не пользовалась подземными переходами, что и стало причиной её гибели. В начале октября 1993 года Мария Капнист попала под колёса автомобиля, переходя одну из самых оживлённых автомагистралей Киева — Проспект Победы, у киностудии им. Довженко. Лечение травм осложнилось отёком лёгких. Умерла 25 октября 1993 года в Киевской Александровской (Октябрьской) больнице.

Похоронена на фамильном кладбище в селе Великая Обуховка Полтавской области. Из всех близких родственников Капнист до преклонных лет дожил только её брат Григорий, умерший в 1976 году в Ярославле.

В декабре 2007 года, при поддержке предводителя Харьковского дворянского собрания Алексея Иваницкого была создана общественная организация «Фонд памяти Капнистов», которую возглавила дочь актрисы Радислава. 13 сентября 2014 года на доме № 13 на улице Василия Липковского к столетию со дня рождения торжественно открыта мемориальная доска актрисе.
15 ноября 2018 года Киевская городская Рада своим решением переименовала улицу Желябова в улицу Марии Капнист.

Политические взгляды 
Сочувственно отзывалась об идее восстановления русской монархии. В интервью 25 марта 1990 Мария Капнист прокомментировала вопрос о пытках в СССР, заданный ей в Париже, и высказалась по поводу собственных политических убеждений:
 «Если бы я бы не любила Россию, может быть бы я болтнула, но я люблю Россию, она моя одна шестая часть света и я никогда её не оставлю. [...] Оставить Россию в таком неблагополучном состоянии как сейчас... слякоти, нет... никогда не оставлю..

Фильмография 

  — Одна ночь — эпизод
  — Таврия — игуменья
  — Иванна — монахиня (не указана в титрах)
 1959 — Летающий корабль — волшебница (не указана в титрах)
  — Роман и Франческа
 1960 — Вдали от Родины — мадам Дюваль
  — За двумя зайцами — дама в иллюзионе (не указана в титрах)
 1961 — Дмитро Горицвит — мать Варчука
  — Мы, двое мужчин — пассажирка (старуха с гусем)
  — Рыбки захотелось
 1963 — Серебряный тренер — служанка (не указана в титрах)
  — Ключи от неба — лаборантка
 1964 — Лушка — модистка
  — Вниманию граждан и организаций — старуха у доски объявлений
 1965 — Нет неизвестных солдат — бдительная гражданка (не указана в титрах)
 1965 — Хочу верить — соседка (нет в титрах)
  — Война и мир — дама на балу (нет в титрах)
 1967 — Большие хлопоты из-за маленького мальчика — Ева, помреж
  — Ошибка Оноре де Бальзака — кузина Бетти (нет в титрах)
  — Сыновья уходят в бой — жена деда Харитона
  — В тридевятом царстве… — пассажирка самолёта и фрейлина в оранжевом (не указана в титрах)
 1970 — Олеся — Мануйлиха
 1970 — Мир хижинам, война дворцам — монахиня
 1970 — Узники Бомона — заключённая (не указана в титрах)
  — Где вы, рыцари? — Прасковья Ильинична, соседка Ковальчука и Голубчика
  — Пропавшая грамота — ведьма
 1972 — Руслан и Людмила — Наина (в титрах — Мария Капнист-Серко)
  — Горя бояться — счастья не видать
 1973 — Старая крепость — Раневская
  — Бронзовая птица — Софья Павловна, «графиня», экономка графа Карагаева
  — Любовь с первого взгляда — волшебница
  — Память земли — баба Орыся
 1976 — Табор уходит в небо — Изергиль
  — Если ты уйдёшь… — тётя Марфа
 1977 — Сапоги всмятку — актриса
 1977 — Солдатки — Марина
  — Квартет Гварнери — графиня
  — Дикая охота короля Стаха — экономка
 1979 — Циркачонок — бабушка
 1979 — Цыган — старая цыганка
  — Копилка — клиентка Кокареля, графиня (нет в титрах)
  — Андрей и злой чародей — старуха 
  ─ На Гранатовых островах ─  жена владельца отеля
  — Возвращение Баттерфляй — квартирная хозяйка
 1982 — Улыбки Нечипоровки — Секлета
  — Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа — дама в вуали
 1983 — Вечера на хуторе близ Диканьки — старуха на свадьбе
  — Володькина жизнь — учительница немецкого
 1984 — Шанс — Милица Фёдоровна
 1984 — Иванко и царь Поганин — сова Чиветта (в титрах — Марина Капнист)
  — Искушение Дон-Жуана
  — Полнолуние. Ноктюрн
 1986 — Золотая цепь — гостья Эвереста Ганувера (нет в титрах)
 1986 — Премьера в Сосновке — костюмер областного театра
 1986 — Рядом с вами — дежурная в школе
  — Прощай, шпана замоскворецкая… — Баба Роза
  — История одной бильярдной команды — гадалка Аманда
 1988 — Мужчина для молодой женщины — Надырова
 1988 — Новые приключения янки при дворе короля Артура — Фатум / рыцарь / игуменья
 1988 — Поляна сказок — стюардесса / регистратор брака / бабушка с ребёнком
 1988 — Пуща — экономка
  — Искусство жить в Одессе — Маня
 1989 — Этюды о Врубеле
 1989 — Сероманец
  — Ведьма — ведьма
 1990 — Два патрона на мамонта
  — Анна Карамазофф — бабушка Соня
 1991 — Лох — победитель воды — мафиозо
 1991 — Меченые — бабуля в обувной мастерской
 1991 — Людоед — старая политкаторжанка
 1991 — Экстрасенс
  — Белые одежды — сиделка у Тумановой
 1992 — Сердца трёх — старая сеньора Солано
  — Шанс (короткометражный) — старуха
  — Тёмные воды — мать-настоятельница
 1994 — Притча про светлицу

 Литература 
 Капков С. В.'' Эти разные, разные лица: Легенды советского кино. — , 2001. — С. 355—368.

Примечания

Ссылки 
 Биография и воспоминания на сайте Центра Сахарова
 Мария Капнист – графиня из ГУЛАГа
 

Мария Ростиславовна
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов
Похороненные в Миргородском районе
Репрессированные в СССР
Заключённые Степлага
Заключённые Карлага